Исет, также Исида () — древнеегипетское имя в честь богини Исиды. Известно несколько носивших его женщин:

 Исет — царица, второстепенная жена или наложница фараона XVIII династии Тутмоса II, мать следующего фараона Тутмоса III.
 — царевна, дочь фараона XVIII династии Аменхотепа III.
 — царица, супруга Рамсеса III, мать Рамсеса IV из XX династии.